Giuseppe Pinzani – pittore italiano
 Giusto Pinzani – artigiano italiano
 Loris Pinzani – scrittore italiano
 Riccardo Pinzani – ex arbitro di calcio italiano
 Simone Pinzani – ex combinatista nordico italiano